Склади команд — учасниць фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 1984 року.

Бельгія

Данія

Іспанія

Португалія

Румунія

Франція

ФРН

Югославія

Статистика 

Чемпіонат Європи з футболу 1984